In the Heat of the Night —  криминальная драма 1967 года режиссёра Нормана Джуисона, обладатель пяти премий Оскар. 
 In the Heat of the Night (песня) — второй сингл из альбома The Long Play певицы Сандры, вышедший в ноябре 1985 года.